Владимир Фисе́нко:
 Фисенко, Владимир Акимович (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Фисенко, Владимир Петрович (род. 1946) — советский и российский фармаколог.